Gurlitt steht für:
 Gurlitt (Familie), deutsche Gelehrten- und Kunsthändlerfamilie, siehe auch die Auflistung nach Vornamen unten
 Gurlitt-Insel in Hamburg

Gurlitt ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Gurlitt (1890–1919), deutsche Malerin

 Emanuel Gurlitt (1826–1896), Bürgermeister von Husum und plattdeutscher Schriftsteller
 Fritz Gurlitt (1854–1893), deutscher Kunsthändler
 Hildebrand Gurlitt (1895–1956), deutscher Kunsthistoriker und -händler

 Louis Gurlitt (1812–1897), deutscher Maler
 Ludwig Gurlitt (1855–1931), deutscher Pädagoge
 Manfred Gurlitt (1890–1972), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Wilhelm Gurlitt (1844–1905), deutscher klassischer Archäologe
 Wilibald Gurlitt (1889–1963), deutscher Musikwissenschaftler
 Wolfgang Gurlitt (1888–1965), deutscher Galerist und Verleger

Siehe auch:
 Gurlt
 Liste Gurlitt (CCP Wiesbaden)